Lucio Apuleyo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Apuleyo (edil), edil antes del año 44 a. C.
 Lucio Apuleyo (novelista), novelista romano autor de El asno de oro.
 Lucio Apuleyo (senador), senador del siglo I a. C.
 Lucio Apuleyo (tribuno de la plebe), tribuno de la plebe en el año 391 a. C.